Dan Grunfeld – ex cestista statunitense
 Ernie Grunfeld – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo rumeno naturalizzato statunitense
 Wilma Dias Grunfeld – attrice, ballerina e showgirl brasiliana

Pagine correlate
Grünfeld